Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Bielakow – radziecki saneczkarz, olimpijczyk
 Aleksiej Bielakow – radziecki naukowiec i dyplomata
 Anatolij Bielakow – radziecki polityk
 Iwan Bielakow – radziecki lotnik wojskowy
 Rostisław Bielakow – radziecki i rosyjski konstruktor lotniczy
 Wiktor Bielakow – rosyjski hokeista i trener hokejowy